Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 2010 года прошли с 18 июля по 1 августа в Маягуэсе (Пуэрто-Рико). В соревнованиях приняло участие 5204 спортсмена.

Виды спорта 

  Стрельба из лука
  Спортивная гимнастика
  Лёгкая атлетика
  Бадминтон
  Бейсбол
  Баскетбол
  Пляжный волейбол
  Боулинг
  Бокс
  Прыжки в воду
  Конный спорт
  Фехтование
  Хоккей на траве 

  Футбол
  Гандбол
  Дзюдо
  Карате
  Гребля на байдарках и каноэ
  Велоспорт
  Современное пятиборье 
  Ракетбол
  Художественная гимнастика
  Роликовые коньки
  Академическая гребля
  Парусный спорт
  Стрельба

  Софтбол 
  Плавание
  Синхронное плавание 
  Сквош
  Настольный теннис
  Тхэквондо 
  Теннис 
  Триатлон
  Волейбол
  Водное поло
  Водные лыжи
  Тяжёлая атлетика 
  Борьба

Страны 
Из 32 стран, являющихся членами спортивной организации Центральной Америки и Карибского бассейна (CASCO), 31 приняла участие в играх. Куба решила не присутствовать.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Mayagüez 2010 Official Site 

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
2010 год в спорте
Июль 2010 года
Август 2010 года
2010 год в Пуэрто-Рико
Международные спортивные соревнования в Пуэрто-Рико